GPS steht als Abkürzung für:

 Global Positioning System, satellitengestütztes System zur weltweiten Positionsbestimmung
 Gambia Prison Service, gambische Strafvollzugsbehörde
 Ganzheitliches Produktionssystem
 Ganzpflanzensilage, Gärfutter für Biogasanlagen oder landwirtschaftliche Nutztiere (Wiederkäuer)
 General Problem Solver, eines der ersten wichtigen Projekte der Künstlichen Intelligenz-Forschung
 Generalized Processor Sharing, optimaler Scheduling-Algorithmus
 Geometrische Produktspezifikation, Gruppe von ISO-Normen zur Beschreibung geometrischer Produkteigenschaften
 GPS-Matrix
 Gesamtprogramm Sprache der deutschen Bundesregierung
 Glass Processing Software, Software für die Flachglas verarbeitende Industrie
 Globe Postal Service, italienischer Postdienstleister
 GNAT Programming Studio, Software, um Programme mit Ada zu entwickeln
 GPS Authentication Scheme, Authentifizierungsverfahren, seit 2004 ISO-Standard 9798
 Grand Prix Spécial, Dressurprüfung im Pferdesport
 Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice, Unternehmen der Stadt Graz für Parkraumüberwachung und die Ordnungswache Graz 
 Grazer Philosophische Studien, internationale Zeitschrift für analytische Philosophie
 Great Public Schools Association of Queensland Inc., Zusammenschluss von Gymnasien des Australischen Bundesstaats Queensland
 Grenzpolizeistationen, Dienststellen der bayerischen Landespolizei
 Grüne Schweiz, ehemals Grüne Partei der Schweiz,  ökologische Schweizer Partei
 Güteprüfstelle der Bundeswehr

Siehe auch:

GPS